Miaggoq bezeichnet:
 Miaggoq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Miaggoq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland